Крисе може да се односи на:

 Крисе (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Крисе (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Крисе (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Крисе“